ECB může znamenat:

 Evropská centrální banka
 Electronic Codebook – operační mód blokových šifer
  – izolační materiál založený na polyethylenu a bitumenu